Scharade (franz. charade für Worträtsel) steht für:

 Scharade (Silbenrätsel), eine spezielle Form des Silbenrätsels
 Scharade (Pantomimespiel), Spiel mit pantomimischer Darstellung
 Scharade (Farce), eine absurde, oberflächliche Heuchelei

Siehe auch
 Charade